Bortz ist der Familienname folgender Personen:
 Jürgen Bortz (1943–2007), deutscher Psychologe
 Rudolf Bortz (* 1938), deutscher Sportschütze

Siehe auch:
 Borz